NGC 7729 (другие обозначения — PGC 72083, UGC 12730, MCG 5-55-46, ZWG 497.47) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7729
Пегас (созвездие)